Світлого́рська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Світлогорська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Світлогорська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Світлогорська вулиця — вулиця в місті Київ.

Колишні назви:
 Світлогірська вулиця — колишня назва вулиці Івана Іванова у місті Боярка.
 Світлогірська вулиця — колишня назва вулиці Волонтерів у місті Кривий Ріг.
 Світлогірська вулиця — колишня назва вулиці Георгія Нарбута у місті Кропивницький.

Вулиці